Крыловский сельский округ

Калининградская область 

 Крыловский сельский округ Правдинского района (до 2008 года)

Краснодарский край 

 Крыловский сельский округ Крыловского района
 Крыловский сельский округ Ленинградского района